Irwin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Steve Irwin
 Howard Samuel Irwin
 Michael Edward Irwin
 Michael Stuart Irwin